Александр Александрович Саблуков:
 Саблуков, Александр Александрович (1749—1828) — сенатор.
 Саблуков, Александр Александрович (1783—1857) — военный инженер, изобретатель, генерал-лейтенант корпуса горных инженеров России.